Gyöngyös kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Gyöngyös-patak, vattendrag, 
 Güns, vattendrag, 
 Gyöngyös, stad, Heves, 

Robotskapade Ungernförgreningar